Bunium stewartianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Nasir. Bunium stewartianum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
stewartianum